Arkin bzw. Arkın ist der Familienname folgender Personen:

Adam Arkin (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler
Alan Arkin (* 1934), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
Cüneyt Arkın (1937–2022), türkischer Schauspieler und Filmregisseur
Ronald C. Arkin (* 1949), US-amerikanischer Wissenschaftler im Bereich Robotik und Roboterethik